Пьерпон ():
 Пьерпон (Кальвадос) — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Пьерпон (Мёрт и Мозель) — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Пьерпон (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.